Echinocereus barthelowanus (alicoche de Santa María) es una especie endémica de alicoche de la familia Cactaceae que se distribuye en Baja California Sur en México. La palabra barthelowanus es un epónimo en honor a Benjamin Barthelow, capitán en cuyo buque de vapor viajó Joseph Nelson Rose a explorar las costas de Baja California.

Descripción 
Tiene crecimiento subarbustivo, es ramificada y forma agrupaciones de hasta 80 cm ancho. Sus tallos son cilíndricos, erectos, de 30 cm de alto y 5 cm de ancho. Tiene de 8 a 10 costillas tuberculadas con grandes areolas. Las espinas son de color rosa a rojizo cuando son plantas jóvenes y después se vuelven más oscuras, incluso negras. Tiene de 5 a 9 espinas centrales, rectas, de 7 cm de largo. Posee hasta 18 espinas radiales de 2 cm de largo. La flor crece cerca del ápice de los tallos, funeliforme, de color lavanda y de hasta 5 cm de largo y ancho.

Distribución y hábitat 
Se distribuye solamente en Baja California Sur en México, es microendémica de las islas Magdalena y Margarita. Habita en matorrales xerófilos, sobre suelos de grava o arena en elevaciones no mayores a 300

Estado de conservación 
Al ser una especie microendémica su área de distribución es muy reducida, no mayor a 120 km². Su hábitat podría encontrarse en riesgo debido a actividades mineras y turísticas en la zona. Además, el sobrepastoreo y la erosión no permiten el establecimiento de nuevas plántulas, por lo que se cree que su población estaría disminuyendo. A pesar de esto, ni la especie ni su hábitat se encuentran sujetas a ningún tipo de protección por las autoridades mexicanas.

Referencias

Enlaces externos 

 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN
 Naturalista
 EncicloVida

barthelowanus
Flora de México